Il tour 1999 della nazionale di rugby a 15 della Francia si tenne nel giugno 1999 e previde tre test match nelle Isole del Pacifico, a , a  e in .
Un quarto incontro infrasettimanale fu in programma con la formazione della , in seguito noti come Junior All Blacks.
Dei tre test match la  ne vinse solo uno, quello contro  ad Apia, per 39-22; a seguire, a Nukuʻalofa, perse 16-20 contro una battibile .

Sbarcata in Nuova Zelanda, subì ad Hamilton una severa sconfitta contro la nazionale A in maglia nera per 24-45.

Il 26 giugno la  fu la co-protagonista dell'ultimo test match che si tenne all'Athletic Park di Wellington, impianto destinato alla demolizione con l'avvento del nuovo millennio: gli All Blacks vinsero 54-7 una gara senza storia, e la  terminò il tour con una vittoria e tre sconfitte.
Tuttavia, alla successiva  in Galles, la squadra riuscì a giungere in finale per il titolo, poi persa contro l', relegando la  alla gara di consolazione per il terzo posto.

Risultati

I test match

Gli altri incontri

Note

Collegamenti esterni